Frans van Essen (muzikant) (1980), Nederlandse popmuzikant en producer.
 Frans van Essen (voetballer) (1948), Nederlands profvoetballer van SC Telstar.